Taylorstown Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Taylorstown Historic District (Taylorstown, Pennsylvania), NRHP-ID 85001958
 Taylorstown Historic District (Taylorstown, Virginia), NRHP-ID 78003027